Die Saison 1990/91 der 2. Volleyball-Bundesliga der Männer war die siebzehnte Ausgabe dieses Wettbewerbs.

2. Bundesliga Nord 
Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurden Post SV Berlin und SCC Berlin. Absteigen in die Regionalliga mussten der MTV Celle, der VV Humann Essen und der VC Hohenlimburg. Die Kaltenkirchener TS zog sich zurück.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Männer:
 SCC Berlin
 Post SV Berlin
 MTV Celle
 Dürener TV
 VV Humann Essen
 VC Hohenlimburg
 Kaltenkirchener TS
 TSV Bayer 04 Leverkusen II
 GSV Osnabrück
 SV Bayer Wuppertal

Absteiger aus der 1. Bundesliga waren der SCC Berlin und der GSV Osnabrück. Aus der Regionalliga stiegen die Kaltenkirchener TS (Nord) und der TSV Bayer 04 Leverkusen II (West) auf.

Tabelle

2. Bundesliga Süd 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der ASV Dachau. In die Regionalliga absteigen mussten die TG Rüsselsheim, die FT Freiburg und der TV Aschaffenburg.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Männer:
 TV Aschaffenburg
 ASV Dachau
 Eintracht Frankfurt
 FT 1844 Freiburg
 TV Landau
 VGF Marktredwitz
 SV Mendig
 TG Rüsselsheim
 FTM Schwabing
 VfL Sindelfingen

Absteiger aus der 1. Bundesliga war der ASV Dachau. Aus der Regionalliga stiegen der SV Mendig (Südwest) und der FT 1844 Freiburg (Süd) auf.

Tabelle

Literatur 
 Deutsche Volleyball-Zeitschrift

1990 91
Volleyballsaison 1990/91